Папе Амаду Дьялло (; ) — сенегальский футболист, нападающий клуба «Метц B» и сборной Сенегала.

Клубная карьера 
Дьялло начал карьеру в клубе «Дженерейшн Фут». В начале 2023 года Папе подписал контракт с дублёрами французского «Меца».

Международная карьера 
В 2022 году в Дьялло стал победителем чемпионата африканских наций в Алжире. 14 января в матче против сборной Кот-д’Ивуара Папе дебютировал за сборную Сенегала. На турнире он также сыграл в поединках против команд Уганды, ДР Конго, Мавритании, Мадагаскара и Алжира. В поединке против конголезцев Папе забил свой первый гол за национальную команду, а также отметился голом в матче против мадагаскарцев.

В 2023 году в составе молодёжной сборной Сенегала Дьялло принял участие в молодёжном Кубке Африки в Египте.

Голы за сборную Сенегала

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу